musée du Farnborough Air Sciences Trust (FAST)
 Musée de l'aviation du Canada
 Musée de l'aviation polonaise
 Musée de l'aviation de Belgrade
 Musée de l'aviation chinoise
 Musée de l'aviation de Altenrhein
 Musée de l'aviation militaire de Payerne
 Musée central des forces aériennes de la Fédération de Russie de Monino
 Musée historique de l'aviation de Vigna di Valle
 Musée des débuts de l'aviation
 Musée de l'aviation de Prague-Kbely
 Musée de l'aviation de Lyon-Corbas
 Musée de l'aviation de Finlande 
 Musée de l'aviation de Finlande centrale
 Musée de l'Aviation légère de l'Armée de terre et de l'Hélicoptère

Musée aéronautique